Цуруми:

 Цуруми — железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company в префектуре Канагава.
 Цуруми — железнодорожная станция на линиях Кэйхин-Тохоку и Цуруми расположенная в городе Иокогама префектуры Канагава.
 Цуруми (река) — река в префектурах Канагава и Токио, Япония.
 Цуруми, Ватару — японский писатель.
 Цуруми, Коко (род. 1992) — японская гимнастка, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 2009 года.
 Цуруми, Сюдзи (род. 1938) — японский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира.